Jim the Penman – film del 1915 diretto da Edwin S. Porter
Jim the Penman – film del 1921 diretto da Kenneth S. Webb
Jim the Penman – film del 1947 diretto da Frank Chisnell